Dominika, női keresztnév
Dominikai Köztársaság, egy spanyol nyelvű ország Hispaniola szigetén
Dominikai Közösség, egy angol nyelvű szigetország a Kis-Antillákon, Dominika szigetén